Polányi ou Polanyi pode referir-se a:
 John Charles Polanyi,  químico canadense, filho de Michael Polanyi
 Karl Paul Polanyi, filósofo  e economista político de origem húngara, irmão de Michael Polanyi.
 Michael Polanyi, polímata de origem húngara

Sobrenomes da língua húngara
Sobrenomes judaicos